Buonanno est un nom de famille notamment porté par : 

 Gianluca Buonanno (1966-2016), homme politique italien
 Milly Buonanno (?-), sociologue italienne

Autre 
 (73465) Buonanno, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes